Торай Пан Пасифик Оупън 2013 е 30-ото издание на Торай Пан Пасифик Оупън. Турнирът е част от категория „Висши 5“ на WTA Тур 2013. Провежда се в Токио, Япония от 22 до 28 септември.

Сингъл 
Надя Петрова е шампионката от Торай Пан Пасифик Оупън 2012, но тя се отказва от участие преди началото на турнира заради травма в лявото бедро.

Петра Квитова триумфира с титлата, след като във финалния двубой надиграва Анжелик Кербер с 6 – 2, 0 – 6, 6 – 4.

Поставени тенисистки 
Първите осем поставени започват направо от втори кръг.

Основна схема

Легенда 
 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Първа част

Втора част

Долна половина

Трета част

Четвърта част

Двойки 
Ракел Копс-Джоунс и Абигейл Спиърс са шампионките от Торай Пан Пасифик Оупън 2012, но губят в първи кръг от Йелена Янкович и Катарина Среботник.

Кара Блек и Саня Мирза печелят титлата, побеждавайки Чан Хао-чин и Лизел Хубер с 4 – 6, 6 – 0, [11 – 9] във финала.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Пан Пасифик Оупън